Эвенепул: Эвенепул, Анри (1872—1899) — французский живописец.
 Эвенепул, Ремко (род. 2000) — бельгийский велогонщик.